Jan Aragonský může být:
 Jan Aragonský (1334) – aragonský infant, arcibiskup v Toledu a v Tarragoně
 Jan I. Aragonský – aragonský král v letech 1387 až 1396
 Jan II. Aragonský – aragonský král v letech 1458 až 1479

Rozcestníky - panovník